Сантијаго Минас има више значења:

 Општина Сантијаго Минас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Минас (Сантијаго Минас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику